

События 
 Битва спартанцев с мессенцами. После этого (между 739 и 736) мессенцы поселяются на Ифоме.
 Ок. 739 — Умер фараон XXIII верхнеегипетской династии Рудамон. Власть захватили отдельные правители: Пефтаубаст в Гераклеополе, Нимлот в Гермополе, Ини в Фивах.
 Ок. 739 — не ранее 734 — Фараон XXIII династии Ини (:en:Ini (pharaoh)), правил в Фивах, возможный преемник Рудамона.
 739 (2 год Факея) — Умер царь Иудеи Азария, на престол взошёл Иоафам.
 739 (год смерти царя Азарии-Озии) — Первое датированное видение Исайи.
 Захват Тиглатпаласаром III Иту’а.
 739 (так датировано в «Ши цзи») — Цзиньский сановник Пань-фу убил князя Цзинь Чжао-хоу и хотел поставить на его место правителя Цюйво Чэн-ши, но ему это не удалось. Власть наследовал сын Чжао-хоу Пин (Сяо-хоу, эра правления 738—724), который казнил Пань-фу.
 Циньский князь напал на племена дацзы, фэн и датэ в горах Наньшань.

Римское царство 
 Царь: Ромул.

См. также

Примечания